

Geografia 

 Ponticelli – quartiere di Napoli 
 Ponticelli Sabino – frazione di Scandriglia in provincia di Rieti
 Ponticelli – frazione del comune italiano di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa
 Valle-Ponticelli – frazione di Avellino

Persone 
 Alberto Ponticelli – fumettista italiano
 Benedetta Ponticelli – doppiatrice italiana
 Benedetto Ponticelli – patriota e politico italiano
 Carlo Ponticelli – politico italiano
 Claude Ponticelli – scrittore e illustratore francese, in arte Claude Ponti
 Francesco Ponticelli – politico italiano
 Lazzaro Ponticelli – imprenditore e militare italiano naturalizzato francese

Pagine correlate 

 Ponticello